Negro (o su femenino: negra, o sus plurales: negros y negras), en esta enciclopedia, puede referirse a:

 El negro (color), un color.
 Un negro (persona), la persona de piel oscura.
 Negros (isla), una isla y región perteneciente al archipiélago de las Bisayas (Filipinas).
 La negra, figura musical que equivale a ¼ del valor de la redonda.
 Negro (álbum), disco del grupo español de punk rock La Polla Records.

Además, puede hacer referencia a:

 El cabello negro, color del cabello que contiene la mayor cantidad de eumelanina.
 El negro literario, persona que escribe secretamente un texto u otra obra artística que será publicada con el nombre de otro.
 Héctor Negro (1934-2015), poeta y periodista argentino.
 El mar Negro, mar ubicado entre Europa oriental y Asia occidental.

Enlaces externos